Templar Channel – canale naturale del Canada
 Henry George Templar – giudice statunitense
 Richard Templar – scrittore britannico
 Simon Templar – personaggio letterario
 HMS Templar (P316) – sottomarino della Royal Navy
 Templar – gruppo musicale canadese